El término Intriga puede referirse a:

 Intriga

Cine
 Intrigas de otros mundos, película argentina de 1974;
 Intriga en Lima, película argentina de 1975;
 Intriga en Berlín, película del 2006 dirigida por Steven Soderbergh;
 Intriga internacional, película del género thriller o suspenso de 1959, dirigida por Alfred Hitchcock;
 Intriga en Bagdad, novela escrita por Agatha Christie y publicada en 1951.